Harvasaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Harvasaari (ö i Mellersta Finland), Jämsä, 
 Harvasaari (ö i Norra Karelen), Pielisen Karjala, 
 Harvasaari (ö i Päijänne-Tavastland), Lahtis, 

Robotskapade Finlandförgreningar